Danaa aquilegifolia är en flockblommig växtart som beskrevs av Carlo Allioni. Danaa aquilegifolia ingår i släktet Danaa och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
aquilegifolia